British Open 2000 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 1 по 8 октября 2000 года в Плимуте, Англия. Победителем турнира стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Джимми Уайта со счётом 9:6.

Результаты 

Первый раунд

Матчи по 5 побед

 Терри Мёрфи 5:3 Стюарт Бинэм  
 Роберт Милкинс 5:0 Брайан Морган  
 Стив Дэвис 5:4 Кристьян Хельгасон  
 Тони Драго 5:4 Джон Ларднер  
 Доминик Дэйл 5:3 Гэри Уилкинсон  
 Грэм Дотт 5:1 Джонатан Бёрч  
 Шокат Али 5:4 Дрю Хенри  
 Квинтен Ханн 5:2 Майкл Холт  
 Энтони Дэвис 5:3 Даррен Морган  
 Билли Снэддон 5:2 Ли Уокер  
 Гэри Понтинг 5:3 Крис Смолл  
 Дэвид Грэй 5:0 Найджел Бонд  
 Джимми Уайт 5:3 Питер Лайнс  
 Джо Пэрри 5:0 Трой Шоу  
 Марк Кинг 5:0 Стив Джеймс  
 Джеймс Уоттана 5:4 Эндрю Хиггинсон

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
2000 год в снукере